Vari personaggi celebri hanno o hanno avuto il nome Richard Harris:
Richard St. John Harris (1930-2002) – attore, cantante e cantautore irlandese
Richard M. "Dick" Harris (1944) – politico canadese
Richard Tighe Harris (1833-1907) – minatore canadese
Richard Harris – musicista membro dei The Marcels e sceneggiatore britannico.
Richard Harris – giocatore e allenatore di football americano 
 Richard Harris – sceneggiatore britannico